Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kent Carlsson che ha battuto in finale Emilio Sánchez 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Kent Carlsson (campione)
 Martín Jaite (semifinali)
 Emilio Sánchez (finale)
 Thierry Tulasne (quarti di finale)

 Paolo Canè (semifinali)
 Eduardo Bengoechea (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Sergio Casal (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1987